Regierung Picqué steht für folgende Regierungen der Region Brüssel-Hauptstadt:

 Regierung Picqué I (1989–1995)
 Regierung Picqué II (1995–1999)
 Regierung Picqué III (2004–2009)
 Regierung Picqué IV (2009–2013)